Чистяко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 
 Чистякова, Валерия Владимировна (род. 1930) — балетный критик.
 Чистякова, Галина Валентиновна (род. 1962) — советская, российская, словацкая легкоатлетка.
 Чистякова, Елена Викторовна (1921—2005) — советский и российский историк, источниковед и историограф.
 Чистякова, Людмила Алексеевна (род. 1934) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Чистякова, Наталия Александровна (1920—2008) — советский и российский антиковед.
 Чистякова, Регина (род. 1961) — советская и литовская легкоатлетка.
 
 Чистякова, Софья Афанасьевна (1817—1890) — детская писательница, переводчица и журналистка.
 Чистякова, Татьяна Александровна (1939—2020) — советская и российская художница-керамист.

Составные фамилии 
 Печёнкина-Чистякова, Наталья Александровна (в девичестве Бурда́; род. 1946) — советская легкоатлетка.
 Чистякова-Ионова, Наталья Ильинична (Глюкоза; род. 1986) — российская певица и актриса, телеведущая.